Beat:
 Beat (альбом) — девятый студийный альбом группы King Crimson.
 Beat (группа) — финская поп-группа.

См. также 
 Бит (музыка)